

Kinematografia, telewizja 
 Awake – serial telewizyjny
 Przebudzenie (ang. Awake) – amerykański film fabularny z roku 2007

Muzyka

Albumy 
 Awake – album Awake
 Awake – album Bleed the Dream
 Awake – album Crematory
 Awake – album Dream Theater
 Awake – album George'a Acosty
 Awake – album Godsmacka
 Awake – album Hillsong Music
 Awake – album Josha Grobana
 Awake – album Juliana Marleya
 Awake – album Klinik
 Awake – album L'Arc-en-Ciel
 Awake: The Best of Live – album Live
 Awake – album Secondhand Serenade
 Awake – album Skillet
 Awake – album Tycho

Piosenki 
 Awake – piosenka Donkeyboy z albumu Caught in a Life
 Awake – piosenka Godsmack z albumu Awake
 Awake – piosenka Mutiny Within z albumu Mutiny Within

Zespoły 
 Awake – polski zespół muzyczny wykonujący hardcore punk

Nauka 
 AWAKE – eksperymentalny akcelerator plazmowy w CERN-ie

Publikacje 
 „Przebudźcie się!” (ang. „Awake!”) – czasopismo wydawane przez oficynę wydawniczą Świadków Jehowy